Smażone zielone pomidory – powieść Fannie Flagg z 1987
 Smażone zielone pomidory – amerykański film z 1991 roku w reżyserii Jona Avneta